Coronado kan syfta på:

 Coronado AB – ett svenskt fastighetsbolag 
 Convair 990 Coronado – ett 4-motorigt jetplan passagerarflygplan
 Francisco Vázquez de Coronado (1510-1554), spansk conquistador
 Naval Base Coronado - en militär anläggning i USA:s flotta

Geografi

Mexiko 

 José Esteban Coronado, ort, Chihuahua, 
 Coronado (kommun), Chihuahua,

USA 

 Coronado, Kalifornien, ort, San Diego County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar